Papež Pavel je bilo ime več papežev:

 Papež Pavel I. (757–767)
 Papež Pavel II. (1464–1471)
 Papež Pavel III. (1534–1549)
 Papež Pavel IV. (1555–1476)
 Papež Pavel V. (1605–1621)
 Papež Pavel VI. (1963–1978)

Glej tudi 

 Papež Janez Pavel